Тора́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

  (1952—2022) — грузинский пианист, сын Давида Торадзе.
 Торадзе, Гулбат Григорьевич () (1928—2018) — грузинский музыковед.
 Торадзе, Давид Александрович (1922—1983) — грузинский композитор и педагог.
 Торадзе, Эдуард Савович — советский футболист.